L (o l) puede designar:

En el alfabeto 
 La letra latina L/l (nombre: ele; en plural: eles).

En otros ámbitos 
 L, representación del número 50 en la numeración romana.
 L; en física, el símbolo de la unidad de volumen litro del Sistema Internacional de Unidades. (No lleva punto, ya que no es una abreviación).
 L; en electromagnetismo, representación de la autoinducción electromagnética.
 L; en mecánica, representación del momento angular.
 L; en química y en física, el símbolo de la constante de Avogadro.
 L; en bioquímica, representación del aminoácido leucina.
 L. (con punto); en botánica, se emplea para indicar a Carlos Linneo como autoridad en la descripción y clasificación científica de los vegetales.
 L; en teoría de la complejidad computacional, representación de la clase de complejidad de espacio logarítmico.
 L; en el manga y anime Death Note, el nombre en clave de uno de los protagonistas principales.
 L, el código ISO3166-2:AR de la provincia de La Pampa (Argentina).
 La línea L del servicio de metro de Nueva York (Estados Unidos).

Enlaces externos